Diverse isole portano il nome Thompson tra cui:
Isola Thompson, un'isola antartica dell'arcipelago Windmill.
Isola Thompson – Cile
Isola Thompson – Massachusetts
Isola Thompson – Norvegia
Isola Thompson – Sud Atlantico